Borsos ist der Familienname folgender Personen:

 Cornel Borsos (* 1962), deutscher Tischtennisspieler
 Filip Borsos (* 2000), ungarischer Fußballspieler
 Gábor Borsos (* 1991), ungarischer Tennisspieler
 Olga Borsos (* 1926), ungarische Botanikerin
 Phillip Borsos (1953–1995), kanadischer Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Tamás Borsos (* 1990), ungarischer Handballspieler